Грин има више значења:
 Округ Грин (Њујорк)
 Округ Грин (Џорџија)
 Округ Грин (Ајова)
 Округ Грин (Алабама)
 Округ Грин (Арканзас)
 Округ Грин (Вирџинија)
 Округ Грин (Илиноис)
 Округ Грин (Индијана)
 Округ Грин (Мисисипи)
 Округ Грин (Мисури)
 Округ Грин (Охајо)
 Округ Грин (Пенсилванија)
 Округ Грин (Северна Каролина)
 Округ Грин (Тенеси)
 Грин (Роуд Ајланд)
 Грин (Њујорк)
 Grin (компанија)
 Grin (музичка група)